Энди Роддик - победитель турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Роджер Федерер (Четвёртый раунд)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Робин Содерлинг (Полуфинал)
  Энди Роддик (Титул)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Иван Любичич (Второй раунд, снятие с турнира)
  Хуан Карлос Ферреро (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (снялся с турнира из-за травмы левого запястья)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых ''(Финал)

<li> Джон Изнер (Третий раунд)
<li> Томми Робредо (Третий раунд)
<li> Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li> Жиль Симон (Второй раунд)
<li> Сэм Куэрри (Второй раунд)
<li> Хуан Монако (Третий раунд)
<li> Юрген Мельцер (Третий раунд)
<li> Иво Карлович (Третий раунд)
<li> Маркос Багдатис (Третий раунд)
<li> Альберт Монтаньес (Второй раунд)
<li> Томас Беллуччи (Четвёртый раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
<li> Фелисиано Лопес (Третий раунд)
<li> Виктор Троицки (Второй раунд)
<li> Янко Типсаревич (Второй раунд)
<li> Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li> Николас Альмагро ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основы
 Сетка квалификации

Sony Ericsson Open 2010